Ночна:

Реки
 Ночна (приток Тудовки)
 Ночна (приток Урги)